Валлентуна (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Валлентуна — місто у Швеції, у лені Стокгольм.